Faschtschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Faschtschewka/Фащевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Antrazyt, siehe Faschtschiwka (Antrazyt)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk, siehe Faschtschiwka (Perewalsk)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk, siehe Faschtschiwka (Pidwolotschysk)